Масова стрілянина сталася в магазині Walmart в Ель-Пасо, штат Техас, Сполучені Штати, вранці 3 серпня 2019. Озброєний стрілець, який діяв самостійно, убив 22 людини та поранив 24 інших. Федеральне бюро розслідувань (ФБР) розслідує розстріли як акт домашнього тероризму та можливий злочин на ґрунті ненависті .

Підозрюваний у даному злочині Патрік Вуд Крузіус, 21 рік, був заарештований незабаром після початку стрілянини і був звинувачуваний у масовому вбивстві . Поліція вважає, що підозрюваний опублікував білий соціальний маніфест проти іммігрантів у соціальних мережах безпосередньо перед нападом. У публікації наводиться натхнення від розстрілів мечеті в Крайстчерчі та посилається на теорію змови білого геноциду .

За кількістю загиблих (22 особи) це третя масова стрілянина в історії Техасу і сьома — у сучасній історії США. Це наймасовіший розстріл людей у США після стрілянини в церкви Сазерленд-Спрінгс у Техасі 5 листопада 2017 року.

Інцидент 
Інцидент стався у суперцентрі Walmart поблизу торгового центру Cielo Vista на східній стороні Ель-Пасо. Стрілець зайшов до магазину, несучи, як вважається, гвинтівку WASR-10, напівавтоматичну цивільну версію АК-47, і відкрив вогонь трохи раніше 10:40 ранку

Очевидець стверджував, що стрілець стріляв по клієнтах на стоянці ще до того, як він увійшов до будівлі. Багато очевидців казали журналістам, що спочатку вони думали, що вогнепальна зброя є демонтажем конструкцій або феєрверком перш ніж їх оповіщали інші клієнти чи працівники.

Почалися Дзвінки на номер 911, і перші відповіді почали надходити протягом шести хвилин від початкового дзвінка. Польовий офіс ФБР в Ель-Пасо та Відділ польового відділу Бюро алкоголю, тютюну, вогнепальної зброї та вибухових речовин відреагували на місце події разом із Техаським департаментом громадської безпеки . Стрілець потрапив під варту без інцидентів, при цьому начальник поліції Ель-Пасо повідомив, що жоден офіцер не вистрілив зі зброї на місці події. Пізніше повідомлялося, що після стрілянини він виїхав на сусіднє перехрестя, де він вийшов з машини, ідентифікував себе як стрілець і здався офіцеру поліції в Ель-Пасо.

Жертви 
 Для перегляду списку загиблих необхідно натиснути на відповідне число.

Результатом стрілянини є 22 загиблих та 24 поранених людей. Один потерпілий помер через день після події, а інший помер через два дні після події. Серед загиблих було тринадцять американців, вісім громадян Мексики та один громадянин Німеччини.

Тринадцять жертв були доставлені до університетського медичного центру Ель-Пасо а ще одинадцять — до медичного центру Дель Сол . Двоє дітей віком 2 та 9 років були переведені з колишньої у дитячу лікарню Ель-Пасо після стабілізації їхніх умов. Пацієнти медичного центру Дель Сол були віком від 35 до 82 років.

Імена 22 загиблих жертв стрілянини оприлюднила поліція Ель-Пасо 5 серпня 2019 року.

Підозрюваний 
Патрік Вуд Крузіус був заарештований незабаром після початку стрілянини, і йому було пред'явлено звинувачення у вбивстві . 21-річний білий чоловік, останнім часом, як відомо, проживав у будинку його сім'ї в Аллені, штат Техас, близько  від Ель-Пасо. Він закінчив у 2017 році середню школу Плано і був зарахований до Коллінського коледжу з 2017 року до весни 2019 року.

За інформацією Bellingcat, обліковий запис підозрюваного у Twitter відображав «відносно нормальну республіканську підтримку Трампа» до квітня 2017 року, коли обліковий запис припинив публікацію. Поліція підтвердила, що стрілець законно придбав пістолет, який використовувався в атаці, але не надав деталей про придбання. Два правоохоронці повідомили ABC News, що після взяття під варту підозрюваного він повідомив слідчим, що хоче розстріляти якомога більше мексиканців.

Маніфест 
 Поліція заявила, що вони «досить впевнені» що антиімігрантський маніфест, опублікований за 27 хвилин до стрілянини на вебсайті 8chan  / pol / board та під назвою «Незручна правда», пов'язаний з підозрюваним . 8чан модераторів швидко видалили оригінальний пост, хоча користувачі продовжували поширювати посилання на маніфест. Він висловлює підтримку і натхнення під час зйомок мечеті в Крайстчерчі, а також турбуєсь про «латиноамериканське вторгнення», автоматизацію, великі корпорації та деградацію навколишнього середовища.

Маніфест популяризує білу націоналістичну праву теорію змови Великої заміни . New York Times охарактеризував маніфест як расово-екстремістський, відзначаючи уривок: «Латиноамериканці візьмуть на себе контроль над місцевим та державним урядом мого улюбленого Техасу, змінивши політику, щоб краще відповідати їх потребам». У ньому йдеться про те, що латиноамериканці та їхній шлюб з білими можуть спричинити втрату чистоти раси. Він критикує суворі закони щодо контролю над зброєю в Європі, стверджуючи, що вони не зможуть «відбити» іммігрантів. Він критикує як Демократичну партію, так і Республіканську партію, кажучи, що їхні політики або вступають у самовдоволення, або беруть участь у «захопленні уряду Сполучених Штатів неконтрольованими корпораціями». Однак у маніфесті зазначено, що "принаймні з Республіканці, процес масової імміграції та громадянства може бути значно зменшений «. Він попереджає, що» велике латиноамериканське населення в Техасі зробить нас оплотом демократів ". Також зазначається, що Демократична партія звертається до все більшої кількості Латиноамериканці в країні, в кінцевому рахунку, забезпечать домінування Демократичної партії в США, теорія, яку пропагували на радіошоу правого краю. Згідно з документом, напад мав надати «стимул» для латиноамериканців «повертаються до своїх батьків», таким чином розчиняючи «латиноамериканський блок голосування» у Сполучених Штатах.

Деякі політики та начальник поліції Ель-Пасо Грег Аллен згадували про маніфест у оновленнях ЗМІ та прес-конференціях на початку. Поки поліція не підтвердила її справжність, маніфест був розміщений на 8чанах перед першими публічними повідомленнями про стрілянину та визначає тип зброї, що застосовується в результаті нападу; Прізвище підозрюваного було розкрито в окремому документі в оригінальній 8-канальній посаді. Власник 8chan стверджував, що передбачуваний маніфест стрільця не розміщувався спочатку на 8chan, а був звідкись десь і що вбивця не розміщував 8chan. Власник запропонував замість цього маніфест розмістити в Instagram . Прес-секретар Facebook, власник Instagram, відповів, що обліковий запис підозрюваного в Instagram не був активним більше року.

Після 
Після стрілянини Техаський департамент транспорту надав інформацію про те, як здати кров. Поліція створила центр возз'єднання в початковій середній школі Макартура.

Кілька похоронних будинків в Ель-Пасо та Сіудад-Хуарес оголосили, що надаватимуть послуги похорону безкоштовно сім'ям жертв як знак солідарності для їхньої громади. Глава Ротарі Інтернаціоналу Сіудада Хуареса організував бдіння в Сьюдад-Хуарес. Вони зібралися в парку і запалили свічки та світили вогні мобільного телефону в напрямку Ель-Пасо на знак солідарності.

5 серпня 2019 року Walmart випустив заяву про те, що вони не змінять жодної форми політики продажу зброї у своїх магазинах.

Реакція

США 
3 серпня президент Дональд Трамп засудив розстріл як «акт боягузтва» та «вчинок ненависті». Він ознайомився з ситуацією та пообіцяв, що його адміністрація надасть «повну підтримку», і запропонував "щирі думки та молитви ". У пізнішій заяві Трамп після зйомок в Ель-Пасо та в Дейтоні, штат Огайо, оголосив, що всі прапори США, як внутрішні, так і за кордоном, повинні бути викинуті на півсотні до заходу сонця 8 серпня. 5 серпня у своєму виступі з Білого дому Трамп заявив: «В один голос наша нація повинна засудити расизм, фанатизм та верховенство білого. Ці зловісні ідеології повинні бути переможені».

Протягом двох днів після зйомки #WhiteSupremacistInC Chief досягла тенденції номер один у Twitter, оскільки критики вказували, що Крусюс, прихильник Трампа, у багатьох випадках використовував багато того ж мови у своєму маніфесті, що і Трамп у минулому, включаючи посилання на імміграцію як «вторгнення» і закликає «відправити [їх] назад». Однак нібито маніфест підозрюваного заявив, що його думка передувала президентській кампанії Трампа 2016 року і що він не хотів, щоб Трампа або «певних кандидатів у президенти» звинувачували у його нападі.

Представник США Вероніка Ескобар, яка представляє Ель-Пасо в Конгресі, наблизила міську ратушу в місті після закінчення стрілянини. Вона закликала колег-політиків «зібратися разом і раз і назавжди вирішити епідемію насильства з гарматами, яка нападає на нашу націю». Пізніше Ескобар заявив, що також існує «епідемія ненависті», яку потрібно вирішити, «дегуманізація наших співвітчизників» призвела до «домашнього тероризму». Техаський сенатор Тед Крус випустив письмову заяву, в якій говорив: «Моє серце з усіма в Ель-Пасо вражені цим невимовним злом». Завдяки першим реагуючим та правоохоронним органам були запропоновані також Ескобар та Крус. Губернатор Техасу Грег Абботт назвав розстріл «грізним і безглуздим актом насильства». Тенаський сенатор Джон Корнін заявив, що масові розстріли не повинні «експлуатуватися для політичної вигоди партизан», а натомість повинні розглядатися як «проблеми, які потрібно вирішити»; він сказав, що відкине будь-який підхід, спрямований на «закон, який дотримується громадян», використовуючи їх «конституційні права». Бето О'Рурке, уродженець Ель-Пасо, який представляв місто в Конгресі з 2013 по 2019 рік, сказав, що він «неймовірно засмучений», але що "Ель-Пасо — це найсильніше місце у світі. Громада збирається залишитися разом. Всі вирішили переконатися, що це не продовжується в цій країні ".

Кілька кандидатів на президентські вибори в Демократичні 2020 року закликали до політичних дій для усунення насильства з гармати, включаючи Кори Букер, Піт Буттігіг, Берні Сандерс, Елізабет Воррен, та Ендрю Ян .

Губернатор штату Техас Дан Патрік зазначив, що стрілянина сталася через те, що американці «лише хвалять Бога і дивляться на Бога в неділю вранці та виганяють його з міської площі». Патрік також заявив, що у відеоіграх частково винні, зазначивши, що антиімігрантський маніфест стрільця Ель-Пасо коротко згадував популярну у військовій грі Call of Duty . Керівник будинку меншин, Кевін Маккарті, висловив подібні коментарі до відеоігор, заявивши, що вони «дегуманізують людей, щоб провести гру з розстрілом людей та інших». Однак дослідження показали зменшення насильницької злочинності відразу після виходу популярних насильницьких ігор.

У заяві Уолмарт написав, що компанія «в шоці через трагічні події» у торговому центрі Cielo Vista.

Інцидент змусив багатьох знаменитостей та діячів ЗМІ дискутувати про права зброї в США, дехто засуджував уявлене бездіяльність багатьох політичних діячів у припиненні великої кількості масових розстрілів у країні . Того ж вечора акції попиту за мамами, які планували зустріч у Вашингтоні, округ Колумбія, провели марш і бдіння за межами Білого дому на підтримку контролю над зброєю в США та заборони штурмової зброї.

У відповідь на стрілянину деякі 8чан користувачі стверджували, що стрілець «наш гуг». Передбачуваний маніфест стрільця після його видалення деякі користувачі повторно завантажували, а інші коментували, що він демонстрував нульові «зусилля», або стверджували, що це підробка. Після нападу Cloudflare припинив службу безпеки вебсайту для 8chan, оскільки «8chan неодноразово зарекомендував себе вигрібною ямою ненависті».

Мексика 
Президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор висловив співчуття сім'ям загиблих, як американцям, так і мексиканцям. Мексиканський секретаріат закордонних справ (СРЕ) встановив, що в результаті нападу було вбито вісім громадян Мексики, а семеро громадян Мексики були поранені. Мексиканські жертви, вбиті під час нападу, приїхали з Сіудада Хуареса, муніципалітету Чіуауа, та Торреона, Коауїла . Президент Обрадор розкритикував «нерозбірливе використання зброї» в США.

Хав'єр Коррал Юрадо, губернатор мексиканського штату Чіуауа, запропонував свою допомогу губернатору Техасу Абботту та меру Ель-Пасо Ді Марго, і сказав, що влада Чихуахуа готова допомогти у будь-якій якості, якщо буде потрібно уряду США. Уряд Чихуахуа також скерував жителів Чихуахуа та мексиканських громадян, постраждалих від нападу, до Виконавчого комітету Мексики для жертв (іспанська: Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas) та встановив телефонну лінію для громадян Мексики, які потребували допомоги. Консульство Мексики в Ель-Пасо надало консульську допомогу громадянам Мексики, постраждалим від нападу та направляло персонал для відвідування госпіталізованих мексиканських жертв, які лікувалися в лікарнях. ЄРЕ підтвердило, що консул Маурісіо Ібарра Понсе де Леон координуватиме службу з представниками Ель-Пасо та Сіудада Хуареса.

4 серпня міністр закордонних справ Мексики Марсело Ебрард заявив, що Мексика висуне офіційне звинувачення проти Крузіуса за тероризм проти мексиканських громадян, якщо Генеральна прокуратура Мексики (ФГР) підтримає це, і, можливо, вимагатиме його екстрадиції з США до Мексики, щоб зіткнутися з цим збори. Якщо Крусіус звинувачується в тероризмі, Мексика вперше в історії висуне кримінальне звинувачення такого характеру за злочин, скоєний у США. Крім того, це гарантувало б Мексиці доступ до інформації про цю справу . Ебрард також заявив, що уряд Мексики залишатиметься в контакті з родинами жертв протягом усього розслідування та судового розгляду, і що вони будуть пред'являти звинувачення проти особи (осіб) або фірми, яка продала зброю Крус. Колишній президент Мексики Феліпе Кальдерон висловив співчуття у Twitter, а також направив повідомлення проти Трампа. Він сказав, що, незважаючи на те, чи був напад підтверджений як злочин ненависті чи ні, Трамп повинен припинити свою " мову ненависті " та " стигматизацію ".

Україна

Міжнародна 
Посадовець ООН Антоніо Гутеррес засудив «в найсуворішій формі теракт проти латиноамериканців у суботу в техаському місті Ель-Пасо». Гутеррес закликав усіх разом працювати над боротьбою з насильством, народженим з ненависті, расизму та ксенофобії. Він висловив співчуття родинам та родичам загиблих та поранених та висловив свою солідарність з урядами обох країн, оскільки кілька жертв прибули з Мексики. Речник Генерального секретаря Стіфан Дюжаррік заявив, що в минулому Гутеррес давав зрозуміти, що «необхідно, щоб усі разом працювали в боротьбі з насильством, корінням у ненависті, расизмі, ксенофобії та всіх формах дискримінації». Генеральний секретар він підтвердив свою позицію щодо питання злочинів ненависті, коли він підтвердив: "Ми маємо ставитися до мови ненависті, як ми ставимось до будь-якого діяння зла, засуджуючи його, відмовляючись від його посилення, протиставляючи його правді та мотивуючи винних змінити своє ставлення «, — сказав Духаррік. Нещодавно ООН розпочала План дій щодо» боротьби проти дискурсів, які розпалюють ненависть ".

Про цей інцидент Папа Франциск згадав під час виступу на площі Святого Петра 4 серпня, в якому засудив напади на беззахисних людей і заявив, що він духовно близький жертвам, пораненим та сім'ям, постраждалим від нападів, які мали " криваві Техас, Каліфорнія та Огайо ". Зйомки фестивалю « Гілрой Часник» сталися в Каліфорнії приблизно за тиждень до зйомок Ель-Пасо, тоді як зйомки в Дейтоні 2019 року відбулися в Огайо менше ніж через 24 години після.

Уругвай та Венесуела винесли попередження про подорожі, щоб уникнути деяких міст Сполучених Штатів, включаючи Балтимор, Детройт, Альбукерке, Клівленд, Мемфіс та Окленд, посилаючись на «розповсюдження актів насильства» та "посилення безрозбірливого насильства, переважно за злочини ненависті, включаючи расизм та дискримінацію ". Обидві країни попередили своїх громадян уникати будь-якого місця з великим натовпом, включаючи торгові центри, фестивалі та «будь-які культурні чи спортивні заходи».

Див. також 
 Стрілянина у Дейтоні
 Стрілянина у Чикаго

Посилання 
Стрілянина в Огайо та Техасі та до чого тут президент Трамп. Укрінформ.

Примітки 

Терористичні акти 2019
Сторінки з неперевіреними перекладами
2019 у США